Kärcher — немецкая компания, крупнейший в мире производитель техники для уборки и очистки.
Кархер, Герман (1938—) — немецкий математик, специалист по дифференциальной геометрией.